Course of Nature – amerykański zespół rocka alternatywnego założony w 2001 roku przez Marka Wilkersona.

Członkowie 
 Mark Wilkerson - wokal, gitara prowadząca
 Sean Kipe - gitara prowadząca
 Jackson Eppley - gitara basowa
 Shane Lenzen O'Connell - perkusja

Historia 
Na początku zespół nazywał się Cog. Wydał płytę, którą dziś trudno jest znaleźć. Nazwa Course of Nature powstała od nazwy piosenki z tego albumu.

W 2001 roku zespół podpisał umowę z wytwórnią Lava Records i nagrał płytę Superkala, która rok później ukazała się w sprzedaży.
W 2008 roku Silent Majority Group wydało drugi album zespołu, Damaged.
W 2011 roku Course of Nature wydało 4 dema promujące trzeci album, ich tytuły to "(Un) Happy", "The Bitter End", "Don't Pretend", i "I Miss You".

Albumy 
 No Time at All (2001, jako COG)
 Superkala (2002)
 Damaged (2008)

Single

Piosenki wykorzystane w innych produkcjach 
  "Wall of Shame" - Need for Speed: Hot Pursuit 2.
  "Better Part of Me" - Project Gotham Racing 2.
  "Caught in the Sun" - Tajemnice Smallville (sezon 1, odc. 10)
  "Caught in the Sun" - motyw dla ESPN podczas Mundialu 2002.
  "Anger Cage" - podczas napisów końcowych Nine Dead

Amerykańskie zespoły rocka alternatywnego